Sezon Optibet Hokeja Līga rozgrywana jest na przełomie 2021 i 2022 roku jako 31 edycja mistrzostw Łotwy w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło 7 drużyn.

Sezon zasadniczy

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie na Łotwie
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 na Łotwie
2022 na Łotwie